Левда — фамилия. Известные носители:

 Левда, Василий Тарасович (1921—1995) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Левда, Яков Ефимович (род. 1940) — тромбонист, заслуженный артист РСФСР.